Velox (fotopapier), een soort fotografisch papier
Velox (korfbalclub), een korfbalvereniging in Rotterdam, opgericht 3 november 1906
Velox (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
Velox (Utrecht), een voormalige voetbalvereniging in Utrecht
Velox (Wageningen), een voormalige voetbalvereniging uit Wageningen
NV Autobusdienstonderneming Velox, een voormalig openbaarvervoerbedrijf in Andelst
VeloX 3 (fiets), een wereldrecordfiets ontwikkeld door het Human Power Team Delft & Amsterdam